Slartibartfast – postać literacka z komediowej serii powieści Douglasa Adamsa „Autostopem przez Galaktykę”. Pojawia się ona w pierwszej i trzeciej części serii (Autostopem przez Galaktykę; Życie, Wszechświat i Cała Reszta), radiowej adaptacji, serialu telewizyjnym z 1981 oraz filmie pełnometrażowym z 2005 roku.

Charakterystyka postaci
Slartibartfast jest Magratheańczykiem i podobnie jak reszta tej populacji konstruuje planety. Jego specjalność to projektowanie linii brzegowych; jest odpowiedzialny za fiordy u wybrzeży Norwegii na planecie Ziemia za co został nagrodzony. Artur Dent i Ford Prefect, przebywając na pradawnej Ziemi, odnaleźli na terenach późniejszej Norwegii ukryty głęboko w lodowcu podpis Slartibartfasta.

Podczas budowy drugiej wersji Ziemi, Slartibartfasta przydzielono do prac nad kontynentem Afryka. Był z tego powodu bardzo nieszczęśliwy, gdyż chciał projektować więcej fiordów (twierdząc, że nadają kontynentowi barokowy charakter) jednak trudno by mu było wytłumaczyć ich obecność.

W trzeciej części serii (Życie, Wszechświat i Cała Reszta) Slartibartfast dołącza do „Kampanii na rzecz realnego czasu” chroniącą wydarzenia przed ich utraceniem w wyniku podróży w czasie.

Nieprzyzwoite i trudne do wymówienia nazwisko 
W notatkach dołączonych do radiowego słuchowiska „Autostopem…”, Douglas Adams przyznaje, iż chciał, by imię Slartibartfasta brzmiało nieprzyzwoicie, jednak wciąż byłoby dopuszczone do emisji radiowej. Punktem wyjścia było imię „Phartiphukborlz”, które później modyfikował, aż zostało zaakceptowane przez BBC.

Fiordichthys slartibartfasti 
Nazwisko Slartibartfasta pojawia się w łacińskiej nazwie ryby Fiordichthys slartibartfasti, nadanej w 1995 roku przez Chrisa Paulina.

Douglas Adams
Postacie z angielskich utworów literackich